32-й чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин проводился в 1972 году в Оренбурге по круговой системе. В 1972 году полуфинал чемпионата проводился по круговой системе, а в финале по круговой системе впервые игрались микроматчи из двух партий с укороченным контролем времени: 1 час 10 минут на первые 35 ходов и далее 30 минут на каждые 15 ходов. С этого года финалы игрались по системе микроматчей.

Чемпионами страны впервые стали три шашиста набравшие равное количество — Юрий Кустарёв, Павел Миловидов и Аркадий Плакхин.

Итоговое положение 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Примечания

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1972 №11 и 1973 №1

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

1972 год в Оренбургской области
Спортивные соревнования в Оренбурге
1972 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт в России в 1972 году
Чемпионаты СССР в 1972 году